Le nom Boyne peut faire référence à :

 une ancienne commune française rattachée à Rivière-sur-Tarn dans l'Aveyron en Midi-Pyrénées,
 une ancienne commune française  rattachée à Hautefage en Corrèze dans le Limousin,
 Boyne, une rivière de l'Hérault en Languedoc-Roussillon,
 Boyne, un fleuve d'Irlande,
 Boyne Falls, une localité du comté de Charlevoix, dans le Michigan aux États-Unis,
 Walter J. Boyne (1929-2020), aviateur et écrivain américain

Voir aussi 
 Bionne, une rivière du Loiret,

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France